Le prix du Footballeur chilien de l'année est remis au meilleur joueur chilien ou au meilleur joueur du Championnat du Chili.

Gagnants

Références 

Palmarès de football